Marisa Allasio, attrice italiana
 Federico Allasio, dirigente sportivo, allenatore di calcio e calciatore italiano